Breo puede referirse a:

El nombre común de la planta Amaranthus blitoides.
El nombre común de la planta Amaranthus quitensis.
El nombre común de la planta '''Amaranthus retroflexus.